Чечітка — підрід птахів ряду горобцеподібних
 Чечітка — вид танцю